Díaz (achternaam), een veel voorkomende spaanstalige achternaam

Personen 
Angelo Diaz, kroongetuige in een zaak tegen de Hells Angels
Antonio Díaz Soto y Gama, een Mexicaanse anarchist
Bartolomeu Dias, een Portugese ontdekkingsreiziger
Diaz-punt, gedenktekens van Bartolomeu Dias langs de Afrikaanse kust
Bernal Díaz, een Spaanse veroveraar
Cameron Diaz, een Amerikaanse actrice
César Díaz, een Spaanse voetballer
Ernesto Díaz (1952-2002), een Colombiaanse voetballer
Ezequiel Moreno y Díaz, een Spaanse missionaris
Félix Díaz Mori, een Mexicaanse militair en politicus, broer van Porfirio Díaz
Félix Díaz jr., een Mexicaanse militair en politicus, neef van Porfirio Díaz
Francisco Gil Díaz, een Mexicaanse econoom
Gustavo Díaz Ordaz, een Mexicaanse president
Herminio Díaz Zabala, een Spaanse wielrenner
Juan Díaz de Solís, een Spaanse of Portugese zeevaarder
Kévin Diaz (1983), een Franse voetballer
Kévin Diaz (1988), een Franse voetballer
Manuel Bartlett Díaz, een Mexicaanse politicus
Manuel Pablo García Díaz, een Spaanse voetballer
Mariana Díaz Oliva, een Argentijnse tennisspeelster
Melchor Díaz, een Spaanse ontdekkingsreiziger
Óscar Díaz, een Colombiaans voetballer
Porfirio Díaz, een Mexicaanse generaal
Rodrigo Díaz de Vivar, een Spaanse ridder
Rómulo Díaz de la Vega, een Mexicaanse militair en politicus

Fictieve personages 
Ricardo Diaz, een personage in het computerspel Grand Theft Auto: Vice City
Theresa Diaz, een personage in de televisieserie The O.C.
Miguel Diaz,  hoofdrolspeler in de serie Cobra Kai.

Geografie 
Diaz (Arkansas), een plaats in de Amerikaanse staat Arkansas
Díaz (gemeente), een gemeente in de Venezolaanse staat Nueva Esparta
Antonio Díaz, een gemeente in de Venezolaanse staat Delta Amacuro
Juana Díaz (gemeente), een gemeente in de Amerikaanse vrijstaat Puerto Rico
Juana Díaz (plaats), een plaats in de Amerikaanse vrijstaat Puerto Rico
Prieto Diaz, een gemeente in de Filipijnse provincie Sorsogon